La Chasse au sanglier, tableau de Pierre Paul Rubens (1615-1617)
 La Chasse au sanglier ou La caza del jabalí, tableau de Francisco de Goya (1775)